Albert Jeck (1935-), économiste allemand
 Léon Jeck (1947 - 2007), footballeur belge
 Philip Jeck (1952-2022),  compositeur anglais